Бухалница има више значења:

 Бухалница (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Бухалница (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији